Nejtrestanější hráč National League A je ocenění ve švýcarské hokejové lize National League A. Cena se uděluje hráči s největším počtem trestných minut po základní části.

   

Ligy ledního hokeje